łysina – nadmierne wypadanie włosów
 Łysina – skała w Zimnym Dole na Garbie Tenczyńskim
 Łysina – szczyt w Beskidzie Małym
 Łysina – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny
 Łysina – wzniesienie w Pieninach
 Łysina – wzniesienie w Górach Kamiennych
 Łysina – wieś w województwie śląskim, gminie Łękawica